Campeonato de Portugal

Futebol
 Campeonato de Portugal, primeira competição nacional de futebol disputada por eliminatórias de 1921–22 a 1937–38, antecedendo a atual Taça de Portugal, cuja edição inaugural decorreu na época 1938–39. Campeonato de Portugal (Extinto) Nacional (Clubes) Campeonato Nível 9 Anual (Início: 1921/22, 1938/39)  Extinto   Em 1921 a Federação Portuguesa de Futebol impulsionou o designado Campeonato de Portugal (competição antecessora da Taça de Portugal). O Campeonato de Portugal disputou-se entre 1921/22 e 1937/38 no sistema de eliminatórias e era a competição que apurava o Campeão Nacional. As equipas apuravam-se para esta competição através dos campeonatos regionais. Quando o Campeonato de Portugal terminou, surgiu a Taça de Portugal em 1938/39.
Lista vencedores - Sporting 4 - 1937/38,1935/36,1933/34,1922/23 Porto 4 - 1936/37,1931/32,1924/25,1921/22 Benfica 3 - 1934/35,1930/31,1929/30 Os Belenenses 3 - 1932/33,1928/29,1926/27 Carcavelinhos 1 - 1927/28 Maritimo 1 - 1925/26 Olhanense 1 - 1923/24 
 Campeonato de Portugal (liga), 3º escalão do futebol português que a partir de 2015–16 substituiu o Campeonato Nacional de Seniores.

Automobilismo
 Campeonato de Portugal de Circuitos, antiga designação do Campeonato Nacional de Velocidade.
 Campeonato de Portugal de Ralis, antiga designação do Campeonato Nacional de Ralis
 Campeonato de Portugal de Montanha, antiga designação do Campeonato Nacional de Montanha

Desambiguações de esportes